Ludwig hace referencia a:
Carl Ludwig Blume, botánico alemán-neerlandés;
Carl Ludwig Willdenow, botánico alemán;
Georg Ludwig Jochum, director de orquesta alemán;
Gerhard Ludwig Goebel, teólogo alemán;
Johann Ludwig Bach, organista y compositor alemán;
Ludwig Boltzmann, físico austríaco;
Ludwig Feuerbach, teólogo y político alemán;
Ludwig Mies van der Rohe, arquitecto alemán;
Ludwig Quidde, historiador y pacifista alemán, premio Nobel de la Paz en 1927;
Ludwig Reichenbach, botánico y ornitólogo alemán;
Ludwig Uhland, poeta alemán;
Ludwig Wittgenstein, filósofo austrobritánico;
Olaf Ludwig, ciclista alemán;
Ludwig (percusión), marca dedicada a la fabricación de instrumentos de percusión;
Luis II de Baviera (película) (Ludwig), película de Luchino Visconti sobre el monarca;
Ludwig van Beethoven, compositor alemán del clásico-romanticismo;
Emil Ludwig, periodista y escritor alemán.